

Дани сећања 

150-е пне.